Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Oakley :

 le , un dragueur de mines de  lancé en 1917 et vendu en 1923 ; 
 le , un destroyer de classe Hunt (type II) lancé en 1940. Il est transféré dans la marine polonaise et renommé ORP Kujawiak (L72), avant d'être coulé en 1942 ; 
 le , un autre destroyer de classe Hunt (type II) et initialement appelé HMS Tickham, mais renommé après la perte du navire précédent. Il est transféré dans la marine de l'Allemagne de l'Ouest et renommé Gneisenau, avant d'être démoli en 1972.

Oakley